Anett Kontaveit este campioana en-titre, dar s-a retras în meciul din runda a doua împotriva Terezei Martincová.

Barbora Krejčíková a câștigat al doilea ei titlu WTA consecutiv la simplu, învingând-o în finală pe numărul 1 mondial Iga Świątek cu scorul de 5–7, 7–6(7–4), 6–3. Krejčíková a devenit prima jucătoare care o învinge pe Świątek într-o finală pe Circuitul WTA de la Polona Hercog la Ladies Open 2019.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
 Qualifying draw

2022
WTA Tour 2022